Jméno Vladimír Kulhánek má více osobností

 Vladimír Kulhánek (politik) (1939–2021) – český politik a spisovatel
 Vladimír Guma Kulhánek (* 1944) – český baskytarista